Die Liste der Stolpersteine in Graz enthält Stolpersteine in der Stadt Graz, die an das Schicksal der Menschen erinnern, die von den Nationalsozialisten dort ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Die Stolpersteine wurden von Gunter Demnig gefertigt, viele von ihm persönlich verlegt; Planung, Organisation und Finanzierung erfolgten durch den Verein für Gedenkkultur in Graz, zahlreiche Personen spenden die Verlegung eines Steins.

Die Stolpersteine liegen im Regelfall vor dem letzten selbst gewählten Wohnort des Opfers, fallweise auch vor dessen Arbeitsstätte oder Schule.

Der Verein für Gedenkkultur Steiermark bilanziert nach der Verlegung am 18. September 2020, dass seit 2013 in Graz 206 Stolpersteine an 71 Stellen (Adressen) verlegt wurden.

Verlegte Stolpersteine 

In der Landeshauptstadt Graz wurden 2013 bis Oktober 2021 folgende Stolpersteine – und österreichweit erstmals eine Stolperschwelle – verlegt:
 Die Tabelle ist nach Name und Standort sortierbar; die redigierte Grundsortierung erfolgt alphabetisch nach Familienname, Vorname, Geburtsjahr. Steine und Schwellen ohne Namen zuerst. – Für Rosa Dicker, Edgar Düdner und Richard Zach wurden jeweils 2 Steine an jeweils unterschiedlichen Orten verlegt, gereiht nach dem Verlegedatum. Für die erblindete Irene Ransburg wurden 2 Steine beim Odilien-Institut verlegt, einer mit Text in (von vorne eingeschlagener) Schwarzschrift und einer, etwas größer – erstmals – mit (von hinten eingedrückter, vorne erhabener) Braille-Blindenschrift derselben Zeilen.

Stolperschwelle 

In Graz wurde am 22. Oktober 2020 die erste Stolperschwelle Österreichs beim Lager Liebenau, am linken Muruferweg auf Höhe des 2019 abgerissenen Puch-Stegs verlegt. Der Steg war die Verbindung des linksufrigen Zwangsarbeiterlagers Graz-Liebenau mit dem Puch-Werk, das auch während des 2. Weltkriegs Fahrräder und Motorräder herstellte, die überwiegend an den Staat abgegeben werden mussten. Der schmale Steg war bis zuletzt (nur) für Radfahrer und Fußgänger offen und wurde im Zusammenhang mit dem Lager (etwa) 1942 errichtet, nach dem 2. Weltkrieg 1949 und um 2010 saniert und 2019 wegen des Baus des Murkraftwerks Graz-Puntigam abgerissen und verschrottet. Am linken Brückenkopf war eine gefräste Alutafel zur Entstehung (fehlerhaft datiert, siehe Bildtext) und Tragfähigkeit des Stegs angebracht und auf einem Stahlrohrsteher ein grün-weißes Straßenschild – eventuell ebenfalls mit Zeitangabe. Es wurde die Zeit der Sanierung nach dem Krieg und nicht die Zeit des Baus im Krieg angegeben. Über den Verbleib beider Schilder ist beim Archiv der Stadt Graz 2020 nichts bekannt; das Bauwerk stand nicht im Eigentum der Stadt Graz verlautete es von dort.

Text auf der 720 × 97 × 97 mm großen Stolperschwelle:

Die Verlegung erfolgte in einen vorbereiteten Rahmen aus einer Reihe Granitpflastersteinen durch Mitarbeiter des Straßenerhalters Holding Graz vor einer Gedenk-Gemeinde von 45 Personen. Noch während der Ansprachen überquerte Manfred Nestelbacher per Stand-Up-Paddling-Board mehrfach den Fluss, nun aufgestaut durch das Murkraftwerk, um auf die Lage des bis 2019 hier bestehenden alten Puchstegs hinzuweisen. Auch wurde musiziert.

Verlegedaten und Veranstaltungen 

Bis Ende 2018 wurden in der Steiermark insgesamt 171 Steine – 170 davon in der Landeshauptstadt Graz – verlegt. Einer davon (Josef Scharfstein, aus 2016) war zwischenzeitlich abhandengekommen und wurde am 27. Jänner 2017 nachverlegt. Per Ende Oktober 2021 liegen mehr als 220 Steine in Graz.

An folgenden Tagen wurden Stolpersteine verlegt oder fand eine andere Veranstaltung statt:

 1. Verlegung: 27. Juli 2013. 18 Steine.
 2. Verlegung: 4. Juli 2014. 33 Steine.
 3. Verlegung: 17. Juli 2015. 8 Steine. Die Verlegung 2015 fand – laut Regionalmedien – „unter reger Anteilnahme der Grazer Bevölkerung“ und in Anwesenheit prominenter Politiker statt, darunter Stadträtin Lisa Rücker, Ex-Stadtrat Karl-Heinz Herper und Landtagsabgeordnete Claudia Klimt-Weithaler. Die Vereinsobfrau und Gemeinderätin Daniela Grabe betonte in ihrer Ansprache: „Stolpersteine in Graz sind ein immens wichtiges Zeichen – zur Erinnerung an die verfolgten und ermordeten Menschen, als Zeichen für Überlebende und Angehörige und zur Erinnerung gerade in der ehemaligen Stadt der Volkserhebung.“
 4. Verlegung: 16. Juni 2016. 6 Steine.
 5. Verlegung: 16. August 2016. 28 Steine. Einer der zwei an diesem Tag für Irene Ransburg verlegten Stolpersteine war europaweit der erste in Braille-Schrift. Die erhabenen Punkte sind von der Rückseite der Platte herausgetrieben.
 6. Verlegung: 27. Jänner 2017 (Internat. Holocaust-Gedenktag). 2 Steine: 1 Nachtrag eines versehentlich nicht rechtzeitig hergestellten (Robert Herzog) + 1 Nachverlegung des durch Bautätigkeit verlorenen Steines von Josef Scharfstein. Ohne Demnig, durch zwei Mitarbeiter der Holding Graz, den Straßenerhalter, die sonst regelmäßig die Vorarbeiten, wie das Öffnen des Belags und Herstellen etwa passender Öffnungen darin, machen.
 7. Verlegung: 27. Juni 2017. 27 Steine für jüdische Schüler des Grazer Oeversee-Gymnasiums, schachbrettmusterartig angeordnet + 1 Stein als Titel. – Prominente Teilnehmer: Landtagspräsidentin Bettina Vollath, Stadtrat Günter Riegler, scheidender und kommender Schuldirektor, eine Schulklasse.
 8. Verlegung: 27. September 2017, 12:00–20:00 Uhr, 26 Steine an 14 Orten durch Holding Graz, Enthüllung unter Anwesenheit von Demnig, Landtagspräsidentin Vollath u. a.
 9. Verlegung am 22. November 2017: 5 Steine
 10. Verlegung: 29. Juni 2018, 14:00–16:00 Uhr, 17 Steine an 3 Stellen. Unter Anwesenheit von zwei als Kleinkinder vertriebenen Frauen aus Israel und Verwandten in den USA.
 11. Verlegung: 25. April 2019, Griesplatz 9: 8 Steine für die Familie Lichtenstein.
 12. Verlegung: 19. September 2019, 7 Steine in Graz, darunter ein 2. Stein für Richard Zach.
 13. Verlegung: 20. September 2019, 13 Steine für (zumindest) 13 Personen, mit etwa aus England angereisten Angehörigen.
 14. Verlegung: 18. September 2020, 3 Stolpersteine für 3 Personen vor der Grazer Oper anlässlich der Premiere des Stücks "Die Passagierin". Ursprünglich geplant für März 2020.
 15. Verlegung: am 22. Oktober 2020, Lager V Liebenau (Angergasse/Ecke Theyergasse), Österreichs erste Stolperschwelle und weiters 12 Stolpersteine

 21. Oktober 2021, Filmvorführung im Rechbauerkino: Dem Leben entgegen – Kindertransporte nach Schweden (2019) von Gülseren Şengezer, in Schweden lebende Kurdin aus der Türkei. Hans Wiener, Herta Lichtenstein (Stolperstein am folgenden Tag verlegt), Elise Reifeisen-Hallin und Gertrud Fletzberger erzählen 2019 über ihr Aufwachsen bei Gastfamilien im Exil, nachdem sie sich als 4- bis 13-Jährige an österreichischen Bahnhöfen von ihren Eltern verabschiedet hatten. Schweden nahm limitiert 500 jüdische Kinder auf.
 16. Verlegung: am 22. Oktober 2021, 10–17 Uhr, 22 Steine an 9 Stellen in Graz. Die Verlegungen an diesem Freitag erfolgten (wieder) vor den Augen der Besucher durch Mitarbeiter des Straßenerhalter Holding Graz in zuvor vorbereitete Öffnungen. Bei der Verlegungsfeier für die Widerstandsaktivistin am Südtirolerplatz waren gut ein Dutzend Menschen aus KPÖ und Umfeld anwesend, darunter der ehemalige Stadtrat Ernst Kaltenegger und Elke Kahr, Bürgermeisterin in spe. Die gewürdigte Frau hatte Spenden für Kinderland gesammelt, also wurde von den Musikanten begleitet ein Lied dieser Jugendbewegung gesungen. Alle anderen Steine wurden an diesem Tag für jüdische Opfer verlegt, um die Sabbatruhe am folgenden Verlegetag, einem Samstag, einzuhalten.

 17. Verlegung: 23. Oktober 2021, 11 Steine an 5 Stellen in Graz, musikbegleitet durch ein Streichertrio. Wolfgang Benedek wohnte der Verlegung für Roma in der Ägydigasse bei.

 (angekündigt, anderer Bezirk, dort:) 1. Verlegung: 8. November 2021, 2 Steine an 1 Stelle in der Hauptstraße in Kindberg

 7. September 2022, Empfang im Rathaus mit Bürgermeisterin Elke Kahr, verlegt wurden 12 Steine an 4 Stellen in Graz.

 29. September 2022, verlegt wurden 19 Steine an 1 Stelle, vor der Schule HAK Grazbachgasse, schachbrettmusterartig angeordnet + 1 Stein als Titel

Handwerklicher Vorgang des Verlegens 

1. Festlegen der Lage und Orientierung eines Steins, eventuell auch der Anordnung einer oder mehrere Gruppen von Steinen. Ehepaare nebeneinander, Generationen zeilenweise übereinander. Zumeist wird vor einem damaligen oder heutigen Hauseingang verlegt.
Die Zeilen am Stein liegen meist parallel zur Grenze Gebäude-Straße und das Schrift-Oben zum Haus hin gerichtet. Liest man den Stein und sieht man dann auf, sieht man zum Haus, zur Eingangstür. Es gibt allerdings auch Steine, die gut zu lesen sind, wenn man sich in einer Gehrichtung längs des Gehsteig befindet. Und es kommen Steinorientierungen im 45-Grad-Winkel dazwischen vor (etwa am Hause nächst der Brückenkopfgasse). Die Stolperschwelle und ihre langen Zeilen liegt quer über den die Mur begleitenden Uferweg.

2. Berücksichtigen von schon bestehenden Strukturen im Straßenbelag, wie Einbauten oder Pflastersteine.

3. Herstellen einer Öffnung für den oder die Steine plus 1–2 cm Fuge rundum mittels Diamantscheibe am Winkelschleifer (mit Stromaggregat) und Hammer und Meißel. Diese Arbeit ist laut und staubend und wird daher schon vor der Verlegungsfeier vorbereitet. Der Grund der Öffnung wird mit Feinsplitt passend hoch geebnet, für jeden geplanten Stolperstein kommt ein Holzwürfel als Platzhalter in die Öffnung. Eine 2–3 mm starke schwarze Gummimatte darübergelegt stellt die Begehbarkeit her. Die Ecken der Matte werden häufig mit transparentem Silikonkitt am Boden angeklebt.

4. Live vor Publikum werden die Platzhalter aus Holz entnommen, die auf ihre Identität kontrollierten Stolpersteine werden probeweise eingelegt um Höhenlage und Fugenbreite zu ermittelnd. Unter händischer Anpassung des Splitbetts werden die Steine einzeln mit einem Gummihammer ins Bett eingeklopft. Nach Kontrolle der Ebenheit mit der Umgebung etwa mittels einer Holzleiste wird noch etwas Splitt in die Fugen gestreut, um die Steine gegen Verrutschen beim Verfugen zu sichern. Der Splitt darf bis zu ein Viertel der Fugentiefe hochreichen.

5. In einem Kübel mit einer Kelle frisch angerührter, schnell abbindender Fügenmörtel wird aus einer Schöpfkelle rinnend dickflüssig in die Fugen gefüllt. Nach und nach rundum hochstehende, um zu vermeiden, dass ein Stein kippt. Unter Anpressen der Steine kann durch Hineinstoßen einer Kellenklinge in die Fugen das Rinnen der Masse bis zum Grund gefördert werden. Die Fugen werden zügig und mit etwas Überstand verfüllt.

6. In etwa 10 Minuten Zeit sollte der Mörtel "anziehen", was durch Anreiben mit einer Fingerspitze getestet werden kann.

7. Danach wird der Mörtelüberstand mit einem nassen Schaumgummibrett abgerieben. Der grobporige Gummi wird in einem rechteckigen Kübel durch Anklatschen am Wasser vom Mörtelschlamm befreit und durch Abrollen über das über dem Kübel gelagerte Porenwalzenpaar getrocknet. Mit dem dann nur wenig feuchten Schaumgummi wird die Verfugung verrieben und auch die umgebende Straße gereinigt.

8. Zuletzt wird die Messingoberfläche der Steine mit einem trockenen Putzlappen gesäubert.

9. Indem die Feier folgt und Blumen bei den Steinen abgelegt werden ist damit zu rechnen, dass in der Abbindezeit des Fugenmörtels übermäßige Beanspruchungen der Steine ausbleiben.

Stolpersteinverfärbungen 
Im Februar 2015 und zwischen Dezember 2015 und 3. Februar 2016 wurden Stolpersteine an drei Adressen blaugrün verfärbt vorgefunden. Messing enthält Kupfer als einen Hauptbestandteil. Kupferionen färben wässrige Lösungen blaugrün, Kupfersalze können blaugrüne Kristalle bilden. Es gab die Vermutung von absichtlicher Beschädigung. Eine Analyse aus 2015, veranlasst von der Landespolizeidirektion Steiermark, ergab Spuren von Sulfat- und Nitrat- neben Chlorid-Ionen. Streusalz-Auftaumittel bestehen zumeist aus kostengünstigem Natriumchlorid, mitunter jedoch auch aus oder mit Calciumchlorid, das etwas sauer reagiert und damit korrosiver wirken kann. Auch Sulfate sind bekannte Begleitstoffe von Salz.

Weitere Aktivitäten 
Für den kommunistischen Widerstandskämpfer Franz Leitner veranstaltete der Verein zunächst eine Gedenkfeier, da ein Stolperstein für ihn ursprünglich in seiner Heimatgemeinde Wiener Neustadt geplant war. Am 27. September 2017 fand die Verlegung letztlich an seiner ehemaligen Grazer Wohnadresse (Lagergasse 29) statt.

Siehe auch 

 Liste der Stolpersteine in Frohnleiten
 Liste der Stolpersteine in Kindberg
 Liste der Stolpersteine in Köflach
 Liste der Stolpersteine in Leoben
 Liste der Stolpersteine im Bezirk Liezen

 Schriftzüge auf Gehsteigen

Weblinks 

 stolpersteine-graz.at Verein für Gedenkkultur in Graz: Stolpersteine in Graz
 stolpersteine.eu (Website von Gunter Demnig)

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Graz
!Stolpersteine
Stolpersteine, Graz
!Stolpersteine in Graz